Małgorzata Chodakowska (postać fikcyjna)
 Małgorzata Chodakowska (rzeźbiarka)